Marc Giner Giner (Murla, 1998) és un pilotaire valencià
 Marc Giner (Pego, 1991) tenista valencià